Vanuatupetrell (Pterodroma occulta) är en relativt nybeskriven fågelart i familjen liror. Den behandlas ofta som underart till vithalsad petrell (P. cervicalis).

Upptäckt, utbredning och systematik 
Vanuatupetrellen beskrevs som ny art för vetenskapen först 2001, baserat på sex specimen tagna 1927 utanför ön Merelava i Vanuatu och en ensam individ som hittats på land 1983 i New South Wales, Australien. Först 2009 hittades första bekräftade häckningsplatsen på ön Vanua Lava i Vanuatu, men tros också häcka på  Merelava grundat på rapporter från lokalbefolkningen. Vissa väljer att behandla den som underart till vithalsad petrell (’’P. cervicalis’’)

Utseende och levnadssätt 
Vanuatupetrellen är en medelstor (40 cm) petrell. Den har svart hjässa, vit nacke, mörkgrå rygg, vingsar och stjärt och mörkare övergump. Undersdian är vit med mörka handpennebaser. 

Jämfört med mycket lika vithalsad petrell är den något mindre samt har proportionellt längre stjärt, gråare vingundersida och mörka yttre stjärtpennor. Likt vithalsad petrell blir den mörkare på ryggen med mer sliten fjäderdräkt.

Levnadssätt
Vanuatupetrellen lever ensam pelagiskt på öppet hav i sydvästra Stilla havet. Flykten är smidig med få vingslag och den följer inte fartyg. Fågeln födosöker i flykten genom att plocka fisk och bläckfisk från vattenytan.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN behandlar den som underart till vithalsad petrell, varför dess hotstatus inte bedömts separat. När vanuatupetrellen inkluderas kategoriseras vithalsad petrell som sårbar.

Referenser

Noter

Tryckta källor
 Onley and Scofield (2007). Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World. Helm Publishing.

Externa länkar 

Liror
Fåglar i oceaniska regionen